Honda Logo var en minibil fra den japanske bilfabrikant Honda, bygget mellem september 1996 og juni 2001 som tre- og femdørs hatchback.

Bilen kunne som ekstraudstyr fås med trinløs CVT-gearkasse. Efterfølgeren er siden 2002 i Europa blevet solgt under navnet Honda Jazz, som allerede var blevet benyttet af forgængeren for Logo.

På basis af Honda Logo opstod SUVen Honda HR-V, bygget mellem 1999 og 2006.

Tekniske data

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 2001 (på tysk og fransk).

Eksterne henvisninger 

Logo
Minibiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1996
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne